
Molekulska formula -{C4H10NO5P}- se može odnositi na:

 L-AP4
 Fosmidomicin